Upernavik bezeichnet:
 Upernavik, Stadt im Distrikt Upernavik, Grönland
 Upernavik, Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland, siehe Kangerluk
 Upernavik (Insel, Killiit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Upernavik (Insel, Kitsissuarsuit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Upernavik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Upernavik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland